Ла-Серна-дель-Монте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Занимает площадь 5,44 км². Население — 99 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 81 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de La Serna del Monte
 Alojamientos rurales
 Restaurante en La Serna del Monte
 Hotel rural

Муниципалитеты Мадрида